El término Showtime hace referencia a varios artículos, en esta enciclopedia:

Cine y televisión 
 Showtime (2002), dirigida por Tom Dey y protagonizada por Eddie Murphy y Robert De Niro.
 Showtime (1976-), una red de televisión por cable estadounidense.
 Showtime (2003), decimoprimer episodio de la séptima temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy the Vampire Slayer.

Deporte 
 Showtime, época gloriosa de juego en baloncesto, practicado por los Lakers de Los Angeles de 1979 a 1991.

Música 
 Showtime (2008), álbum de Ángel y Khriz.
 Showtime (1964), álbum de James Brown.
 Showtime (2008), álbum de la banda española Möno.
 Showtime (2006), de Nelly Furtado.
Showtime (1995), video en vivo de Blur.